Joaquim Puig Antich (conegut com a Kim Puig Antich als Estats Units) (Barcelona, 22 de setembre de 1944 - 2 de desembre de 1989) va ser un psiquiatra català. El seu germà petit era el militant llibertari Salvador Puig Antich, executat al final de la dictadura de Franco.

Fou un metge i investigador que es va dedicar a la psiquiatria infantil i de l'adolescència. La carrera de medicina la va estudiar a l'Hospital Clínic de Barcelona. La seva formació com a neurocirurgià la va fer Montpeller (França) i als Estats Units continuà els seus estudis, al Sinai Hospital de Baltimore i al Beth Israel Hospital de Nova York. També va estudiar a l'Albert Einstein College of Medicine. Professor de la Universitat de Colúmbia de Nova York i catedràtic de Psiquiatria de nens i adolescents a la Universitat de Pittsburgh. Fou un dels primers experts a demostrar l'existència d'una veritable depressió infantil, quan la majoria dels especialistes pensaven que era una patologia d'adults. El reconegut Western Psychiatric Institute and Clinic de la Facultat de Medicina d'aquesta darrera universitat va crear la càtedra de psiquiatria infantil que duu el seu nom.

L'octubre de 2008 l'Institut d'Atenció Psiquiátrica de l'Hospital del Mar de Barcelona va organitzar la primera jornada dedicada a la seva memòria, el I Memorial Dr. Puig Antich. El mediàtic psicòleg Martin Seligman, un dels màxims representants de la psicologia positiva el menciona en la seva obra de divulgació Learned Optimism.

Referències

Enllaços externs 
 Joaquim Puig i Antich | Galeria de Metges Catalans
 The Joaquim Puig-Antich Legacy 

Psiquiatres barcelonins
Barcelonins contemporanis